Bieg łączony mężczyzn na dystansie 2 x 10 km podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002 w Salt Lake City został przeprowadzony 14 lutego. Zawody odbywały się na trasach w Soldier Hollow, a przystąpiło do nich 85 zawodników z 37 państw. Złote medale w tej konkurencji ex aequo zdobyli dwaj Norwegowie: Thomas Alsgaard i Frode Estil.

Był to jedyny raz na igrzyskach olimpijskich, kiedy rozegrano bieg łączony w formacie 10 km stylem klasycznym + 10 km stylem dowolnym. Do drugiej części biegu przystąpiło 60 najlepszych zawodników po biegu stylem klasycznym. W poprzednich edycjach ZIO zawodnicy startowali w biegu łączonym na 25 km: najpierw rozgrywano bieg na 10 km stylem klasycznym, za który przyznawano medale. Następnie rozgrywano bieg pościgowy na 15 km stylem dowolnym, w którym zawodnicy startowali według kolejności i z odstępami czasowymi uzyskanymi w biegu na 10 km. Czasy obu biegów sumowano i na tej podstawie przyznawano medale w biegu łączonym. 

Pierwszy na mecie Johann Mühlegg, startujący w barwach Hiszpanii został zdyskwalifikowany i pozbawiony medalu po tym jak w jego krwi wykryto środki dopingujące. W 2003 roku oficjalnie anulowano wszystkie wyniki Mühlegga z igrzysk w Salt Lake City i odebrano mu medale. Testów antydopingowych nie przeszli także dwaj reprezentanci Austrii: Achim Walcher i Marc Mayer, obaj jednak zajęli miejsca w piątej dziesiątce zawodów.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002